A88 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute française A88, reliant Caen à l'A28 au niveau de Sée (Orne).

Route
  Route britannique A88, reliant Larbert à Stenhousemuir en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres